Модолицы — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Модолицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Модолицы — деревня в Плюсском районе Псковской области.